Бедиас () — город в округе Гримс (штат Техас, США.) Он зарегистрирован как город в 2003 году. По  2008 году население составило 438 человек.

История и достопримечательности 
Город Бедиас на северо-западе Техаса получил своё название по тому племени индейцев, которые исторически владели этой территорией прежде, до прихода колонизаторов.

Наибольшую мировую известность Бедиас приобрёл в конце 1930-х годов с открытием в его окрестностях большого количества тектитов, оплавленного метеоритного стекла, рассеянного по территории штата в результате падения доисторического Чесапикского метеорита. Как оказалось впоследствии, Бедиас находился в эпицентре обширного поля разброса чёрных тектитов. В 1936 году Вирджил Барнс, профессор Техасского университета назвал новый минерал бедиаситом, в честь племени индейцев и города, возле которого его обнаружили.

Примечания

Ссылки 
 Город Бедиас

Города Техаса
Граймс (округ, Техас)